Помёт:
 Помёт — испражнения птиц и зверей. См. также Кал, Навоз.
 Помёт — несколько одновременно родившихся детёнышей у зверей. См. также Беременность млекопитающих, Роды.